La Bazoque puede referirse a: 

 La Bazoque, comuna francesa situada en Calvados.
 La Bazoque, comuna francesa situada en Orne.